Betika peut désigner :
 Bétika, une chanteuse de Côte d'Ivoire,
 Betika, un village du Cameroun.